Убийство шестнадцатого президента США Авраама Линкольна было совершено в пятницу 14 апреля 1865 года в Вашингтоне на спектакле «Наш американский кузен» (в театре Форда). Линкольн был смертельно ранен выстрелом в голову из пистолета сторонником южан, актёром Джоном Уилксом Бутом.

Предыстория 

Во время Войны Севера и Юга Джон Бут стал тайным агентом Конфедерации, доставлявшим ей контрабандные медикаменты. Он участвовал в антиправительственном заговоре, участники которого обдумывали сначала похищение президента Авраама Линкольна, затем, ближе к окончанию войны — убийство его и основных членов правительства США. После капитуляции Конфедеративных Штатов Америки 9 апреля 1865 года стране предстояло провести Реконструкцию Юга и начать процесс интеграции темнокожих в американское общество.

Убийство 

Через пять дней после капитуляции основного вооружённого формирования Конфедерации — Северовирджинской армии генерала Ли, в день Страстной пятницы, 14 апреля 1865 года, на спектакле «Наш американский кузен» (в театре Форда) сторонник южан актёр Джон Уилкс Бут проник в президентскую ложу и выстрелил Линкольну в голову. Бут не был занят в спектакле, шедшем в тот день, и вообще ранее играл в театре Форда всего два раза, однако часто там бывал у своих друзей-актёров и хорошо знал как здание, так и репертуар театра. Во время самой смешной сцены комедии он вошёл в ложу президента и выстрелил в него после одной из реплик с тем расчётом, чтобы звук выстрела был заглушён взрывом хохота. Считается, что Бут при этом воскликнул:  («Такова участь тиранов», девиз одного из южных штатов, Виргинии). В возникшей суматохе Буту удалось скрыться. Тем временем смертельно раненого Линкольна перенесли из театра в дом, расположенный напротив. На следующее утро, в 7 часов 22 минуты 15 апреля 1865 года, Авраам Линкольн скончался.

26 апреля 1865 года Бут был настигнут полицией в штате Виргиния в амбаре. Амбар подожгли, Бут вышел, вооружённый револьвером, и в этот момент был смертельно ранен в шею Бостоном Корбеттом. Последние слова, которые были сказаны Джоном Бутом: «Передайте моей матери, что я умер, сражаясь за свою страну».

30 июня 1865 года заговорщики (планировалось и убийство госсекретаря) — Льюис Пауэлл, Джордж Атзеродт, Мэри Саррет и Дэвид Херольд — были приговорены к смертной казни через повешение.  Всю оставшуюся жизнь духовник Мэри Саррет утверждал, что она была невиновна.

Последствия 
Миллионы американцев пришли отдать последний долг своему президенту во время длившегося две с половиной недели путешествия траурного поезда из Вашингтона в Спрингфилд. Поезд вёз два гроба: большой гроб с телом Авраама Линкольна и маленький — с телом его сына Уильяма, умершего за три года до этого, во время президентского срока Линкольна. Авраам и Уильям Линкольны были похоронены в Спрингфилде на кладбище Оук-Ридж. Трагическая смерть Линкольна способствовала созданию вокруг его имени ореола мученика, отдавшего свою жизнь ради воссоединения страны и освобождения чернокожих рабов. Со смертью Линкольна чернокожее население США, несмотря на официальную отмену рабства в 1863 году, на долгие годы потеряло право на полноценную свободу, которую пропагандировал и хотел реализовать на всей территории Линкольн.

В культуре 

Убийство Линкольна, как событие, имевшее большое историческое значение, часто фигурировало в литературе, живописи, кино, музыке и играх.

 Стихотворение Уолта Уитмена «О, капитан! Мой капитан!» написано на смерть президента в 1865 году.

В кино и телесериалах 

 Рождение нации (1915), Дэвида Гриффита
 Узник острова акул (1936), Джона Форда
 Сумеречная зона (1961), сезон 2, серия 13
 Хижина дяди Тома (1965), Гезы фон Радваньи
 Ослеплённый желаниями (2000), Брендан Фрэйзер
 Сокровище нации: Книга тайн (2007), Джон Тёртелтауб
 Заговорщица (2010), Роберта Редфорда
 Линкольн (2012), Стивен Спилберг
 Президент Линкольн: Охотник на вампиров (2012)
 Легавый (2012—2013), сезон 2, серии 12 и 13
 Вне времени (2016), сезон 1, серия 2

Примечания

Ссылки 
 «Человек, который убил Линкольна» — Слайдшоу журнала «Life»

1865 год в США
События 14 апреля
Террористические акты, совершённые в США
Линкольн
Авраам Линкольн